Kališe je ime več naselij v Sloveniji:

 Kališe, občina Kamnik
 Kališe, občina Železniki

naselja v Sloveniji